Среднее степени d (или просто среднее степенное) — разновидность среднего значения. Для набора положительных вещественных чисел  определяется как
 

При этом по принципу непрерывности относительно показателя d доопределяются следующие величины:
 
 
 

Среднее степенное является частным случаем Колмогоровского среднего.

Наряду с понятием «среднее степенное», используют также среднее степенное взвешенное некоторых величин.

Другие названия 
Так как среднее степени d обобщает известные с древности (т. н. архимедовы) средние, то его часто называют средним обобщённым.

По связи с неравенствами Минковского и Гёльдера среднее степенное имеет также названия: среднее по Гёльдеру и среднее по Минковскому.

Частные случаи 
Средние степеней 0, ±1, 2 и  имеют собственные имена:
  называется средним арифметическим;
(иначе говоря: средним арифметическим n чисел является их сумма, делённая на n)
  называется средним геометрическим;
(иначе говоря: средним геометрическим n чисел является корень n-ой степени из произведения этих чисел)
  называется средним гармоническим.
(иначе говоря: средним гармоническим чисел является обратная величина к среднему арифметическому их обратных)
  называется средним квадратичным (квадратическим), известным так же под сокращением RMS (root-mean-square).
 В статистической практике также находят применение степенные средние третьего и более высоких порядков. Наиболее распространёнными из них являются среднее кубическое и среднее биквадратическое значения.
 Максимальное и минимальное число из набора положительных чисел выражаются как средние степеней  и  этих чисел:

Неравенство о средних 
Неравенство о средних утверждает, что для любых 
,
причём равенство достигается только в случае равенства всех аргументов .

Для доказательства неравенства о средних достаточно показать, что частная производная  по  неотрицательна и обращается в ноль только при  (например, используя неравенство Йенсена), и далее применить формулу конечных приращений.

Неравенство о среднем арифметическом, геометрическом и гармоническом 

Частным случаем неравенства о средних является неравенство о среднем арифметическом, геометрическом и гармоническом

где каждое из неравенств обращается в равенство только при .

См. также 
 Неравенство Швейцера

Ссылки 
 

Средние величины